Die Saison 2009/10 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die vierunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der Bayer 04 Leverkusen, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteiger waren der 1. VC Norderstedt, der TV Gladbeck und der Kieler TV.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 RPB Berlin
 TSV Rudow Berlin
 SCU Emlichheim
 Aurubis Hamburg II
 TV Gladbeck
 Kieler TV
 SC Langenhagen
 TSV Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster II
 1. VC Norderstedt
 VfL Oythe
 1. VC Parchim

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde das SWE Volley-Team aus Erfurt. Absteiger bzw. Rückzügler waren der SV Lohhof II, der SV Mauerstetten und der Dresdner SSV.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TG Biberach
 Fighting Kangaroos Chemnitz
 Dresdner SSV
 VC Olympia Dresden
 SWE Volley-Team
 VV Grimma
 SV Lohhof II
 SV Mauerstetten
 VfL Nürnberg
 VC Offenburg
 TBS Saarbrücken
 Rote Raben Vilsbiburg II
 TV 05 Wetter

Das Juniorinnen-Team VCO Dresden hatte wieder ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2009 10
Volleyballsaison 2009/10